Azerbajdžan:
 Lenkoran, grad
 Lenkoranski rajon
 Lenkoran (rijeka), rijeka